Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino
 art – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale
 Art., in diritto, abbreviazione di articolo
 Art – Run-time system per sistemi operativi Android
 Art – album di Art Farmer del 1961
 Art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza
 Art – comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas
 Air Reserve Technician o Army Reserve Technician – nucleo di capi, manager, operatori, pianificatori e addestratori dell'aeronautica statunitense in uniforme a tempo pieno in quella che è nota come Air Reserve Component (ARC) dell'Aeronautica degli Stati Uniti

Pagine correlate 
 Arth (disambigua)